Borneo Sevens 2012 – czwarta edycja wchodzącego w skład mistrzostw Azji turnieju Borneo Sevens przeznaczonego dla męskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 1–2 września 2012 roku na Stadium Likas w Kota Kinabalu będąc pierwszym turniejem sezonu 2012.

Informacje ogólne 
Rozegrane na Stadium Likas zawody były pierwszym turniejem sezonu 2012 i wzięło w nich udział dwanaście reprezentacji. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na cztery trzyzespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostała czwórka zmierzyła się w walce o Bowl. Rozstawienie zespołów nastąpiło na podstawie rankingu końcowego poprzedniego sezonu.

W turnieju triumfowali reprezentanci Japonii, broniąc tym samym tytułu sprzed roku.

Trzeci rok z rzędu jednocześnie odbył się też turniej kobiet dla ośmiu zespołów zrzeszonych w ARFU i FORU.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup

Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Mistrzostwa Azji w Rugby 7 Mężczyzn 2012
Borneo Sevens
2012 w Malezji